Existuje více nositelů příjmení Šmehlík:

 Eduard Šmehlík (* 1987) – český orientační běžec
 Jaroslav Šmehlík (1910–???) – československý politik
 Richard Šmehlík (* 1970) – český lední hokejista

Podobná příjmení 
 Švehlík